Karlslund kan syfta på:

 Karlslund, Falun – Falu tätorts allra yttersta utpost mot sydost
 Karlslund, Landskrona – en mellanting av en park och ett skogsområde i Landskrona.
 Karlslund, Västerås –  en herrgård tillhörig släkten Lewenhaupt
 Karlslund, Örebro – ett område i västra Örebro
 Karlslunds herrgård – ett kulturreservat i Örebro
 Karlslund, Östersund – en stadsdel i Östersund
 Karlslunds IF – en idrottsförening i Örebro